Murnau steht für:
 Friedrich Wilhelm Murnau (1888–1931), deutscher Filmregisseur

Orte in Bayern:
 Murnau am Staffelsee (amtlich: Murnau a. Staffelsee), Markt am Staffelsee im Landkreis Garmisch-Partenkirchen
 Murnau (Rattenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Rattenkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn
 Murnau (Stephanskirchen), Ortsteil der Gemeinde Stephanskirchen, Landkreis Rosenheim